Morley se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Claude Morley
 Thomas Morley